Il doppio del torneo di tennis Black Forest Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marc López e Martín Vilarrubi che hanno battuto in finale Martin Slanar e Pavel Šnobel 6-2, 65-7, [10-5].

Teste di serie 

 Marc López /  Martín Vilarrubi (Campioni)
 Denis Gremelmayr /  Frank Moser (quarti di finale)

 Filip Polášek /  Igor Zelenay (primo turno)
 André Ghem /  Ralph Grambow (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Black Forest Open 2007